Druga hrvatska nogometna liga 1995./1996. bila je šesto izdanje Druge HNL. Liga je, kao i prethodne sezone bila podijeljena na tri skupine: Jug, Sjever i Zapad. Zbog izmjene sustava, po prvi put je predstavljala treći stupanj natjecanja, iza Prve HNL i Prve B HNL. Također je promijenjen sustav bodovanja, umjesto 2 za pobjedu se dobivalo 3 boda. U Prvu B HNL su se kvalificirala četiri prvoplasirana kluba iz skupina Sjever i Zapad, te dva iz skupine Jug. Zbog proširenja lige iduće sezone na pet skupina, nijedan klub nije ispao.

Jug

Ljestvica

Sjever

Ljestvica

Zapad

Ljestvica

Poveznice 
 1. A HNL 1995./96.
 1. B HNL 1995./96.
 3. HNL 1995./96.
 5. rang HNL-a 1995./96.
 6. rang HNL-a 1995./96.
 7. rang HNL-a 1995./96.
 8. rang HNL-a 1995./96.
 Ostale lige 1995./96.
 Hrvatski nogometni kup 1995./96.

Izvori 
RSSSF: Croatia 1995./96.

1995./1996.
 2